Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2009 was het elfde seizoen van dit kampioenschap en telde veertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 1 maart verreden op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië. De laatste wedstrijd werd op 25 oktober op het circuit van Autódromo Internacional do Algarve in Portugal verreden. De Brit Cal Crutchlow wist het kampioenschap te winnen met 243 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2009
Wereldkampioenschap Supersport